Lantschner ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Lantschner (Geri; 1912–1943), österreichisch-deutscher Skirennläufer
 Grete Alt-Lantschner (1906–1989), österreichische Skirennläuferin
 Gustav Lantschner (Guzzi; 1910–2011), österreichisch-deutscher Skirennläufer
 Hadwig Pfeifer-Lantschner (Hady; 1906–2002), österreichisch-deutsche Skirennläuferin
 Hellmut Lantschner (Heli; 1909–1993), österreichisch-deutscher Skisportler
 Inge Wersin-Lantschner (1905–1997), österreichische Skirennläuferin
 Ludwig Lantschner (1826–1913), österreichischer Mediziner
 Otto Lantschner (1908–1989), österreichisch-deutscher Skirennläufer